Doe nou niet (Frans Bauer), een lied van Frans Bauer uit 2013
 Doe nou niet (Rolf Sanchez & La$$a), een lied van Rolf Sanchez en La$$a uit 2021